

Sigle 
 Ceria gadolinium oxide  – ossido di cerio-gadolinio, usato nelle pile ad ossido solido

Codici 
 CGO – codice nazionale del CIO della Repubblica del Congo
 CGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto XINZHENG, Zhengzhou, Cina

Musica 
CGO  – casa discografica italiana